Такорійська мова (самоназва — Hhora Thakorisa ['χoɾɐ θakʊ'ɾizə]) — штучна мова, яка належить до категорії планових та апостеріорних.
Спочатку планувалася як лінґвістичний експеримент, метою якого було створити конланґ, максимально схожий на природну мову, причому не тільки зовні і за звучанням але й історією фонетичних змін, принципами адаптації запозичень, деякими нереґулярними словоформами, значним лексиконом і варіативністю граматичних форм. В основу мови були покладені деякі мови Європи, насамперед латина, албанська, сербська та італійська. Такий вибір зумовлено місцезнаходженням вигаданої Такорійської республіки на Балканському півострові. Леґенда цієї держави, її історія, культура і література з'явилися значно пізніше, ніж сам проєкт мовного експерименту, як приємне і цікаве доповнення до самого проєктування конланґа.

Джерела 

 Алексеев, Ф. Г. «Hhora по-такорийски — язык»: Знание-сила. — 2014. — № 1. — С.122-126. — ISSN 0130-1640
 Енциклопедія і форум про Такорію і такорійську мову
 Новинний блоґ такорійською мовою 

Вигадані мови